Karolin peut faire référence à :

Patronymie 
Karolin est un prénom hongrois féminin.

Étymologie

Équivalents

Personnalités portant ce prénom

Toponymie 
Karolin est aussi un nom de lieu :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Karolin, un village de Couïavie-Poméranie

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Karolin, un village de Grande-Pologne
 Karolin, une banlieue de Nowe Miasto du powiat de Poznań

dans la voïvodie de Lublin
 Karolin, un village du powiat de Lublin dans la gmina Garbów
 Karolin un village du powiat de Lublin dans la gmina Zakrzew
 Karolin, un village du powiat de Łęczna

dans la voïvodie de Mazovie
 Karolin, un village du powiat de Białobrzegi
 Karolin, un village du powiat de Zwoleń

dans la voïvodie de Podlachie
 Karolin, un village de la voïvodie de Podlachie

dans la voïvodie de Poméranie
 Karolin, un village de la voïvodie de Poméranie

Karolín, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Zlín.

Voir aussi 

Prénom hongrois
Prénom féminin